Тайваньский доллар — общее название двух валют Китайской Республики:

 Старый тайваньский доллар — в 1946—1949 годах;
 Новый тайваньский доллар — с 1949 года.